«Старик Хоттабыч» — повесть-сказка Лазаря Лагина 1938 года и 1953 года (измененный автором вариант повести).
 «Старик Хоттабыч» — экранизация повести Лазаря Лагина 1956 года. Режиссёр — Геннадий Казанский, в роли Хоттабыча — Николай Волков.
 «Старик Хоттабыч» — аудиоинсценировка по одноимённой повести Лазаря Лагина, записанная 1958 г., в которой роль Старика Хоттабыча озвучивает Н. Литвинов. Инсценировка С. Богомазова. Музыка В. Рубина.
 «Старик Хоттабыч» — мюзикл-сказка (аудиоспектакль) Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина 1979 года. Звукорежиссёр — Пётр Кондрашин, в роли Хоттабыча (голос) — Михаил Боярский.
 «Хоттабыч!» — мюзикл по мотивам повести Лагина, с довольно значительными сюжетными изменениями. Музыка Геннадия Гладкова, текст — Юрия Энтина (1979).
 «Медный кувшин старика Хоттабыча» — роман Сергея Обломова (псевдоним Кладо Сергея Анатольевича) 2000 года.
 «}{0TT@БЬ)Ч» — фильм-сказка, снятый в 2006 году по мотивам романа «Медный кувшин старика Хоттабыча».
 Хоттабыч — джинн по имени Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб в повести-сказке «Старик Хоттабыч» (1938) Лазаря Лагина. Именно этот вариант его имени стал наиболее известным.
 Омар Юсуф ибн Хоттаб — брат Хоттабыча из повести-сказки Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч».

См. также 
 Хаттаб
 Умар ибн Хаттаб